Fujiwara (藤原, campo de glicinia) puede referirse a:
 Clan Fujiwara y los miembros del mismo:
 Fujiwara no Kamatari (614-669);
 Fujiwara no Yoshifusa (804-872);
 Harry Fujiwara (1935-2016), exluchador y mánager estadounidense;
 Sakuhei Fujiwhara (1884-1950), meteorólogo japonés.
 Yoshihide Fujiwara (n. 1966), dibujante de manga japonés.

Apellidos japoneses